Sagitta (lateinisch „Pfeil“) steht für:

 Pfeil (Sternbild), das Sternbild Pfeil
 Sagitta (Anatomie), ein Otolith im Fischohr
 Sagitta (Gattung), eine Gattung der Pfeilwürmer
 Sagitta (Geometrie), die Höhe einer Kreissehne
 Pseudonym von John Henry Mackay (1864–1933), deutscher Schriftsteller
 Sagitta (Motorrad), tschechische Motorradmarke (1928–1930)
 SAGITTA (Drohne), unbemanntes Fluggerät von Airbus Defence and Space
 Sagitta (Schiff, 1885), deutscher Fischdampfer
 Sagitta (Schiff, 1958), deutsches Fischereischiff
Volkhart V2 Sagitta, ein Sportwagen-Prototyp auf Basis des KdF-Wagen
 Walter Sagitta, ein Flugzeugmotor der Firma Walter

Siehe auch: